Die Internationaux de Strasbourg 2014 waren ein Damen-Sandplatzturnier in Straßburg. Das Turnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2014 und fand vom 17. bis 24. Mai statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Internationaux de Strasbourg 2014 fanden vom 17. bis 19. Mai 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2014
2014